Валін — одна з двадцяти стандартних амінокислот у складі білків
 Валін () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма